

События 
 Поход Ашшур-дана III против Хатарики. Умер царь Ассирии Ашшур-дан III, ему наследовал Ашшур-нирари V (младший сын Адад-нирари III).
 Умер князь Чэнь Пин-гун, ему наследовал сын Юй (Вэнь-гун, эра правления 754—745).
 Конец правления Такелота III (в соответствии с хронологией Юргена фон Бекерата).

Скончались 
 Ашшур-дан III — царь Ассирии.

См. также

Примечания